Gates Aviation, een Amerikaans luchtvaartbedrijf, tegenwoordig opgegaan in Learjet
Plaatsen in de VS:
 Gates (New York)
 Gates (Oregon)
 Gates (Tennessee)
Personen met achternaam Gates:
 Horatio Gates, Amerikaans generaal uit de onafhankelijkheidsoorlog
 Bill Gates, oprichter van Microsoft
 Melinda Gates, filantroop en vrouw van Bill Gates